Josef Esser ist der Name folgender Personen:

* Josef Esser (Rechtswissenschaftler) (1910–1999), deutscher Rechtswissenschaftler
 Josef Esser (Politikwissenschaftler) (1943–2010), deutscher Politikwissenschaftler